Red Medicine четвертий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Fugazi, який був випущений 12 червня 1995 року.

Треклист 
 Do You Like Me – 3:16
 Bed for the Scraping – 2:50
 Latest Disgrace – 3:34
 Birthday Pony – 3:08
 Forensic Scene – 3:05
 Combination Lock – 3:06
 Fell, Destroyed – 3:46
 By You – 5:11
 Version – 3:20
 Target – 3:32
 Back to Base – 1:45
 Downed City – 2:53
 Long Distance Runner – 4:17

Джерела 
 Red Medicine  Allmusic
 Red Medicine  last.fm

Альбоми Fugazi
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Панк-рок альбоми